Martin Heinrich Klaproth (1743-1817) – niemiecki chemik
 Julius Klaproth (1785-1835) – niemiecki etnograf i orientalista